Die EFG Swiss Open Gstaad 2022 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juli 2022 in Gstaad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Hamburg die Hamburg European Open gespielt, die im Gegensatz zu den EFG Swiss Open Gstaad, welche zur Kategorie ATP Tour 250 gehörten, zur höheren Kategorie ATP Tour 500 zählten.

Die Titelverteidiger aus dem Vorjahr waren im Einzel Casper Ruud und im Doppel Marc-Andrea Hüsler und Dominic Stricker.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 534'555 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 597'900 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 17. und 18. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Saanen